Денис Звиздич (; родился 9 июня 1964 года, Сараево, СФРЮ) — боснийский государственный деятель, премьер-министр Боснии и Герцеговины с 11 февраля 2015 года по 23 декабря 2019 года.

Биография 
Денис Звиздич родился в 1964 году в столице Социалистической Республики Босния и Герцеговина Сараево, где в 1981 году окончил школу. Там же он учился и закончил Сараевский университет по специальности архитектура. После этого он преподавал в родном университете.

Является одним из лидеров Партии демократического действия, что выдаёт его приверженность мусульманскому населению страны. Некоторое время был спикером нижней палаты парламента Федерации Босния и Герцеговина.

11 февраля 2015 года Президиум Боснии и Герцеговины утвердил его как премьер-министра, поручив сформировать правительство. Занимал этот пост до начала декабря 2019 года.

Примечания 

Правители XXI века
Правители Европы XXI века
Премьер-министры Боснии и Герцеговины
Политики XXI века
Депутаты Палаты представителей Боснии и Герцеговины
Выпускники Сараевского университета
Преподаватели Сараевского университета